Az Úrvalsdeild 1924-es szezonja volt a bajnokság tizenharmadik kiírása. A bajnokságban négy csapat vett részt, a győztes a Víkingur lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1924
Izland 1